Ragbi klub Kumrovec je ragbijski klub iz Kumrovca.

Klub je osnovan 1968. godine.

U početku je nosio ime "Kumrovec", a kasnije "Metka".

S vremenom klub je prestao s radom.

Vanjske poveznice 

Kumrovec